David Thompson peut désigner :
 David Thompson (1770-1857), trappeur anglo-canadien ;
 David Thompson (1836-1886), homme politique canadien en Ontario ;
 David Thompson (1954-), joueur de basket-ball ;
 David Thompson (1961-2010), premier ministre de la Barbade (2008-2010) ;
 David Thompson (1977-), joueur de football.